Az 547-es jelzésű regionális autóbusz Csemő, községháza és Nagykőrös, Szabadság tér között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2478-as járat 2016. december 12-étől 547-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Csemő, községházavégállomás||38
|align=left|
|-
|1|| Csemő, régi vasúti megállóhely||37
|align=left|
|-
|4|| Csemői sertéstelep||34
|align=left|
|-
|5|| Vett úti általános iskola||33
|align=left|
|-
|7|| 12. sz. v.bolt||31
|align=left|
|-
|9|| Hoffer telep||29
|align=left|
|-
|11|| Róna telep||27
|align=left|
|-
|13|| T. Nagy tanya||25
|align=left|
|-
|15|| Csemői bekötő út||23
|align=left|
|-
|∫|| Hosszúdűlő||22
|align=left|
|-
|∫|| Nyársapáti elágazás||21
|align=left|
|-
|∫|| Nyársapát, iskola||19
|align=left|
|-
|∫|| Nyársapát, községháza bejárati út||18
|align=left|
|-
|∫|| Nyársapát, autóbusz-forduló||16
|align=left|
|-
|∫|| Nyársapát, községháza bejárati út||14
|align=left|
|-
|∫|| Nyársapát, iskola||13
|align=left|
|-
|∫|| Nyársapáti elágazás||11
|align=left|
|-
|∫|| Hosszúdűlő||10
|align=left|
|-
|∫|| Csemői bekötő út||9
|align=left|
|-
|17|| Gál kastély||7
|align=left|
|-
|19|| Nagykőrös, zártkertek||5
|align=left|
|-
|20|| Nagykőrös, BONDUELLE konzervgyár||4
|align=left|
|-
|21|| Nagykőrös, Hotel Cifra||3
|align=left|
|-
|23|| Nagykőrös, strandfürdő||1
|align=left|
|-
|24|| Nagykőrös, Szabadság térvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Nagykőrös autóbuszvonalai